Aspidosiphonidae är en familj av stjärnmaskar. Aspidosiphonidae ingår i ordningen Aspidosiphoniformes, klassen Phascolosomatidea, fylumet stjärnmaskar och riket djur. I familjen Aspidosiphonidae finns 25 arter. 

Aspidosiphonidae är enda familjen i ordningen Aspidosiphoniformes. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Aspidosiphonidae